– japoński piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Kariera piłkarska 
Od 1981 do 1991 roku występował w klubie Mazda.

Kariera trenerska 
Po zakończeniu piłkarskiej kariery pracował jako trener w Avispa Fukuoka.

Bibliografia 

 

Japońscy piłkarze
Urodzeni w 1958
Piłkarze Sanfrecce Hiroszima
Trenerzy piłkarzy Vissel Kobe
Trenerzy piłkarzy Avispy Fukuoka